Суперліга Албанії 2011—2012 — 73-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном втретє став Скендербеу.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Поградець рішенням Федерації футболу Албанії позбавлений 6 очок через проблеми, створені натовпом фанів.
2. Клуб Динамо позбавлений 3 очок через відмову оплатити борги Даріо Бодрушичу після рішення FIFA.
3. Клуб Лачі рішенням Федерації футболу Албанії позбавлений 6 очок через проблеми, створені натовпом фанів.
4. Клуб Тирана візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Албанії 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 травня 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 травня 2012

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 травня 2012

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 

2011–2012
Албанія
Албанія